Die Liste der Torschützenkönige des DFB-Pokals umfasst alle Torschützenkönige des von 1935 bis 1942 als Tschammerpokal ausgetragenen Wettbewerbs. Gelistet werden die Torschützen mit den meisten Treffern je Pokal-Saison. Bisher gelang es Dieter Müller und Hannes Löhr vom 1. FC Köln sowie Claudio Pizarro und Robert Lewandowski von Bayern München ihre Titel als Torschützenkönige zu verteidigen. Rekordtorschützenkönig ist Robert Lewandowski mit fünf Titeln. Dieter Müller hält auch gemeinsam mit Ernst Willimowski vom TSV 1860 München mit 14 Treffern den Rekord der meisten Tore in einer Pokalsaison.

Die Torschützenkönige im Überblick

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 3. Fußball-Liga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Oberliga
 Liste der Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenköniginnen der 2. Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga

Quellen 
 Spielerstatistik ab 1963/64 auf fussballdaten.de (für andere Spielzeiten Jahreszahl in der URL entsprechend anpassen)

DFB-Pokal
!